Holmes pode se referir a:

 Pessoas 
 Katie Holmes, atriz estado-unidense

 Literatura 
 Sherlock Holmes, detetive fictício criado por Arthur Conan Doyle.
 Mycroft Holmes, irmão de Sherlock.

 Topônimos 
 EUA 
 Cidades 
 Holmes (Iowa)
 Holmesville, cidade de Ohio
 Holmes Beach, cidade da Flórida

 Condados 
 Condado de Holmes (Flórida)
 Condado de Holmes (Mississippi)
 Condado de Holmes (Ohio)Ver também''': Condado de Holmes

Noruega 
 Holmestrand, cidade da Noruega

Desambiguação
Desambiguações de topônimos